Dies ist eine Liste von Universitäten in Usbekistan.

Universitäten 

 Universität für Weltwirtschaft und Diplomatie
 Taschkenter Finanzinstitut
 Taschkenter Staatliches Institut der Rechtswissenschaft
 Westminster Internationale Universität Taschkent (WIUT)
 Management Development Institute of Singapore (MDIS) in Taschkent
 Das Politecnico di Torino in Taschkent
 Nationale Universität Usbekistan
 Taschkenter Staatliches Institut für Kultur
 Taschkenter Staatliche Technische Universität
 Taschkenter Institut für Architektur und Konstruktion
 Taschkenter Staatliche Agrar-Universität, Taschkent
 Staatliches Konservatorium von Usbekistan
 Taschkenter Pharmazeutisches Institut
 Taschkenter Institut für Bewässerung und Mechanisierung der Landwirtschaft
 Taschkenter Universität für Informationstechnologie
 Institut für Ingenieurwesen und Pädagogik, Namangan
 Polytechnisches Institut, Jizzax
 Ingenieur-ökonomisches Institut, Qarshi
 Staatliche Universität, Termiz
 Polytechnisches Institut, Fergana
 Staatliche Wirtschaftsuniversität Taschkent

Weblinks 
 
 http://www.edu.uz
 TSUE

Einzelnachweise 

Usbekistan
Bildung in Usbekistan
Wissenschaft und Forschung in Usbekistan